Rhinactina är ett släkte av korgblommiga växter. Rhinactina ingår i familjen korgblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korgblommiga växter
Rhinactina

es:Rhinactina